Castries (Saint Lucia), capital de l'estat insular de Saint Lucia (Antilles)
 Castries (Erau), municipi francès a la regió de Llenguadoc-Rosselló 
 La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries municipi de la mateixa regió francesa.
 Cantó de Càstrias, cantó francès del departament de l'Erau, a la regió del Llenguadoc-Rosselló